

Sigle 
 Vaterländische Union – partito politico liechtensteinese
 Velvet Underground – gruppo musicale rock statunitense
 Venstres Ungdom – organizzazione politica giovanile danese
 Vilniaus Universitetas – università lituana
 Vincennes University – università statunitense
 Vivendi Universal
 Volksunie – partito politico belga
 Vrije Universiteit – università olandese
 VU è il codice del paese di Vanuatu

Codici 
 VU – codice vettore IATA di Air Ivoire
 VU – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Vanuatu
 VU – designazione degli squadroni della US Navy per Utility Squadron

Informatica 
 .vu – dominio di primo livello di Vanuatu

Musica 
 VU – album discografico dei Velvet Underground del 1985

Altro 
 VU – targa automobilistica di Vukovar (Croazia)